A Proba puede hacer referencia a:
A Proba (El Barco de Valdeorras), lugar y parroquia del concello de El Barco de Valdeorras.
A Proba de Burón, parroquia del concello de Fonsagrada.
A Proba de Navia, parroquia del concello de Navia de Suarna.
A Proba (Chantada), lugar de la parroquia de Santiago de Arriba, concello de Chantada.
A Proba (Navia de Suarna), lugar de la parroquia de A Proba de Navia, concello de Navia de Suarna.